Elcaman est le nom de plusieurs footballeurs réunionnais :
John Elcaman.
Roberto Elcaman.